Niemcy:
 Horbach – dzielnica Akwizgranu
 Horbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach
 Horbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südwestpfalz
 Horbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald

Osoby:
 Michael Horbach – niemiecki pisarz